Gorgonzola kan syfta på:
 Gorgonzola – en italiensk grönmögelost

Geografi

Italien 

 Gorgonzola, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 

Robotskapade Italienförgreningar